Jacques van der Borcht ist der Name folgender Personen:

* Jacques van der Borcht der Ältere (auch Jacques van der Bourgth; um 1650–um 1713), belgischer Teppichwirker 
 Jacques van der Borcht der Jüngere (vor 1765–1794), belgischer Teppichwirker